Ákos Kállai – pentatleta ungherese
 Gyula Kállai – politico ungherese
 Lipót Kállai – calciatore ungherese